Fernando Zunzunegui – calciatore spagnolo, difensore
 Haritz Zunzunegui – ex fondista spagnolo
 Juan Antonio Zunzunegui – scrittore spagnolo